Konfirmace (z lat. con-firmatio, upevnění, potvrzení) může znamenat:

 v protestantských církvích obřad dospělosti, resp. obřad přiznání se ke svému křtu přijatému v dětském věku, obdobný katolickému biřmování
 v diplomatice ověření a potvrzení listiny – viz pojmy diplomatiky

Externí odkazy